Во́льный — хутор в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.

История 

ВОЛЬНАЯ — мыза, принадлежит супруге генерал-лейтенанта Рихтера, число жителей по ревизии: 15 м. п., 17 ж. п.; В оной стеклянный завод. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как Wolna (Glasfabrik) (Вольная мыза) и указаны её жители на 1848 год: в дополнение к русским жителям ингерманландцев-савакотов — 9 м. п., 12 ж. п., всего 21 человек и немецкий мастер.

ВОЛЬНАЯ — мыза владельческая при озере Глубоком, число дворов — 1, число жителей: 26 м. п., 28 ж. п. (1862 год) 

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Ямбургского уезда 1887 года, мыза Вольная площадью 1032 десятины принадлежала купцам Е. и И. А. Петровым, мыза была приобретена в 1872 году за 18 000 рублей.

В 1900 году, согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии», мыза Вольное площадью 1611 десятин принадлежала купцу Ефиму Андреевичу Петрову.

В XIX — начале XX века мыза административно относилась к Котельской волости 2-го стана Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, мыза Вольная принадлежала потомственному почётному гражданину Мирону Ефимовичу Петрову.

По данным 1933 и 1966 года хутор Вольный в составе Кингисеппского района не значился.

По данным 1973 года хутор Вольный входил в состав Великинского сельсовета.

По данным 1990 года хутор Вольный входил в состав Котельского сельсовета.

В 1997 году на хуторе проживали 5 человек, в 2002 году — 5 человек (все русские), в 2007 году — также 5.

География 
Хутор расположен в северо-восточной части района к северу от автодороги  () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией) «Нарва», на юго-западном берегу Глубокого озера. Со всех сторон окружён лесом.

Соединён грунтовой дорогой через деревню Понделово с автодорогами:  (подъезд к дер. Понделово),  (Великино — Хаболово) и  () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией) «Нарва».

Расстояние до административного центра поселения — 17 км.

К югу от хутора находится железнодорожная станция Кямиши.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Кингисеппского района
Мызы Ингрии